Шезел може да се односи на:

 Шезел (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Шезел (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Шезел (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара